Дон Рафаэль де Медина и Абаскаль, 20-й герцог Ферия, 17-й маркиз де Вильяльба (; род. 25 сентября 1978, Мадрид) — испанский аристократ и гранд. Представитель дома Мединасели, одной из самых влиятельных дворянских семей Испании.

Биография 
Он родился 25 сентября 1978 года в Мадриде. Старший сын Рафаэля де Медина и Фернандеса де Кордобы, 19-го герцога Ферия (1942—2001), и испанской топ-модели Нати Абаскаль и Ромеро-Торо (род. 1943). Внук Виктории Евгении Фернандес де Кордоба, 18-й герцогини де Мединасели (1917—2013), потомок короля Арагона Фердинанда I.

Его отец Рафаэль де Медина и Фернандес де Кордоба был обвинен и осужден за растление несовершеннолетних и незаконный оборот наркотиков. Он скончался в возрасте 58 лет от длительного приёма барбитуратов.

4 июня 2002 года Рафаэль де Медина и Абаскаль получил титулы 20-го герцога де Ферия и 17-го маркиза де Вильяльба.

Учился в школе в Севилье, затем в нескольких испанских школах-интернатах. Продолжил образование в университетах Вашингтона и Нью-Йорка, где изучал финансы. Впоследствии работал в компании Credit Suisse. В 2007 году он бросил свою работу и запустил проект под названием Scalpers (линию одежды для мужчин).

Согласно американскому журналу Vanity Fair, Рафаэль де Медина и Абаскаль, герцога де Ферия, вошел в список самых стильных людей мира 2007 года (International Best Dressed List).

В настоящее время герцог де Ферия проживает в Мадриде.

Стили 
 Его Превосходительство Дон Рафаэль де Медина и Абаскаль (1978—2002)
 Его Превосходительство Герцог де Ферия (2002 — настоящее время)

Семья 
16 октября 2010 года в Госпитале Тавера (Толедо) герцог де Ферия женился на своей давней подруге Лауре Весино де Ача (род. 1979), дочери Лауры де Ача и Сатрустеги и Рамона де Весино и Гай. Супруги имеют двух детей-близнецов:
 Рафаэль де Медина и Весино (род. 25 ноября 2012)
 Лаура де Медина и Весино (род. 25 ноября 2012) .

Родословная

Примечания

Ссылки 
 Rafael de Medina Abascal
 Rafael de Medina y Abascal, 20. duque de Feria

Гранды Испании
Герцоги Испании
Герцоги Ферия
Герцоги